Schoten (België), een gemeente in de provincie Antwerpen
Schoten (Nederland), een voormalige gemeente in de provincie Noord-Holland
Schoten (brood), een Groningse broodsoort
Schoten (honkbal), een honkbalclub uit Haarlem
schoten (enkelvoud schoot), onderdeel van een zeilboot

Zie ook
Schot (doorverwijspagina)